Хе́йвен (; букв. — гавань, приют; ) — английская фамилия и составная часть многих англоязычных топонимов.

Топоним 
 Хейвен (Канзас) — город в штате Канзас, США.
 Хейвен (тауншип, Миннесота)
 Хейвен (Виктория) — город в штате Виктория, Австралия.

Фамилия 
 Хейвен, Джеймс (род. 1973) — американский актёр и режиссёр, старший брат актрисы Анджелины Джоли.

Псевдоним 
 Аннетт Хейвен (род. 1954) — американская порноактриса.
 Брук Хейвен (род. 1979) — американская порноактриса.

Другое 
 Хейвен — вымышленный город в штате Мэн, фигурирующий в произведениях Стивена Кинга.

См. также 
 «Тайны Хейвена» — американо-канадский телесериал 2010 года.
 Маркиз Милфорд-Хейвен
 Haven